Чурашу́р — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 196 м над уровнем моря.

Улицы:
 Жуковская
 Новая
 Чурашурская
 Юкаменская

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 137 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района